

Clubes de futebol 
 AESR Riopardense — Rio Pardo, Rio Grande do Sul

Outros 
 Riopardense de Macedo — Historiador brasileiro

Ou ainda:

 Natural de Ribas do Rio Pardo, MS
 Natural de Rio Pardo, RS
 Natural de Rio Pardo de Minas, MG
 Natural de São José do Rio Pardo, SP

Desambiguações de topônimos